Кармен Стэнеску (; ) — румынская  театра, кино, телевидения и озвучания, спортивный стрелок.

Биография 
Окончила в 1948 году Бухарестскую консерваторию. В молодости активно занималась несколькими видами спорта, в том числе стрельбой, волейболом, плаванием, пять лет была членом национальной сборной, в составе которой стала чемпионкой по стрельбе, но несчастный случай заставил её бросить стрельбу и заняться другими видами спорта.

Дебютировала в 1945 году на сцене Национального театра в Бухаресте в роли Екатерины Ивановны в спектакле «Братья Карамазовы» по Ф. М. Достоевскому. Много лет играла на сцене Национального театра, а также других театров столицы Румынии.

Играла в «Женитьбе» Гоголя, «Карнавальной долине» Караджале, «Дама-невидимка» П. Кальдерона де ла Барка и «Потерянное письмо» Караджале, «Виндзорские насмешницы» Шекспира, «Ужасные родители» Кокто и другие.

Снималась в кино с 1958 года. Сыграла в 12 кино- и телефильмах.

Избранная фильмография 
 1958 — Doi vecini
 1959 — Telegrame
 1960 — Bădăranii (1960) — Феличе, жена Канчано Тартуфола
 1965 — 6-й раунд / Runda 6
 1968 — Молодость без старости / Tinerete fara batrînete
 1973 — Братья Ждер / Fraţii Jderi — Тудосия, мать Насты
 1975 — Mușchetarul român 1976 — Premiera — Александра Дан, жена Михая
 1977 — Povestea dragostei
 1977 — Războiul de Independență

Примечания

Ссылки 
 Actrița Carmen Stănescu a murit

Киноактрисы Румынии
Актрисы театра Румынии
Актёры озвучивания Румынии
Стрелки Румынии
Кавалеры орденов Румынии